Такыр:

 Такыр — форма рельефа, образуемая при высыхании засолённых почв (такырных почв) в пустынях и полупустынях.
 Такыр — первая казахская рок-опера-балет.
 Такыр — буквальное значение с казахского языка (тақыр - гладкий, ровный, голый или лысый).

Населённые пункты 
 Такыр — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Такыр — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Такыр — село в Лебяжинском районе Павлодарской области.